Пе́тер Сло́тердайк (, родился 26 июня 1947 в Карлсруэ) — современный немецкий философ.

Биография 
Получил образование в Мюнхенском университете, в 1975 году получил докторскую степень в Гамбургском университете. Автор многочисленных работ по истории философии и эстетике, в частности, посвящённых анализу трудов Ницше. С 2001 года — президент высшей школы дизайна в Карлсруэ.

В 2008 награждён Европейской премией Шарля Вейонна за эссеистику.

Критика цинического разума 

Первой работой Слотердайка, принёсшей ему славу, стала «Критика цинического разума» (), вышедшая в 1983 году. Слотердайк выделяет цинизм как особую форму «ложного сознания», полагая, что именно цинизм стал подлинным символом современности. Методологически Слотердайк опирается на положения «негативной диалектики» Адорно и «фундаментальной онтологии» Хайдеггера, творчески их перерабатывая. Книга Слотердайка стала философским бестселлером. «Критика цинического разума» переведена на основные европейские языки, на русский язык работа переведена в 2001 Александром Перцевым.

«Сферы» 

Самой известной работой Слотердайка остаются «Сферы» (Sphären), трёхтомный magnum opus философа, выходивший с 1998 по 2004 годы. Работа посвящена анализу концепции сферы в западноевропейской интеллектуальной культуре. Символ сферы, как замечает Слотердайк, является одним из самых значимых и распространённых образов западноевропейского стиля мышления. Исследуется использование сферы как символического описания Бога, космоса, феноменов человеческой психики, а также изобразительное значение сферической формы в искусстве. Работа стала подлинным бестселлером, переведена на основные языки. На русский язык переведены и изданы все три тома.

Сочинения 
 Kritik der zynischen Vernunft, 1983.
 Der Zauberbaum. Die Entstehung der Psychoanalyse im Jahr 1785, 1985.
 Der Denker auf der Bühne. Nietzsches Materialismus, 1986. (Thinker on Stage: Nietzsche’s Materialism)
 Kopernikanische Mobilmachung und ptolmäische Abrüstung, 1986.
 Zur Welt kommen — Zur Sprache kommen. Frankfurter Vorlesungen, 1988.
 Eurotaoismus. Zur Kritik der politischen Kinetik, 1989.
 Versprechen auf Deutsch. Rede über das eigene Land, 1990.
 Weltfremdheit, 1993.
 Im selben Boot. Versuch über die Hyperpolitik, 1993.
 Falls Europa erwacht. Gedanken zum Programm einer Weltmacht am Ende des Zeitalters seiner politischen Absence, 1994.
 Selbstversuch, Ein Gespräch mit Carlos Oliveira, 1996.
 Der starke Grund zusammen zu sein. Erinnerungen an die Erfindung des Volkes, 1998.
 Sphären I — Blasen, Mikrosphärologie, 1998. (Spheres I)
 Sphären II — Globen, Makrosphärologie, 1999. (Spheres II)
 Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus, 1999.
 Die Verachtung der Massen. Versuch über Kulturkämpfe in der modernen Gesellschaft, 2000.
 Über die Verbesserung der guten Nachricht. Nietzsches fünftes Evangelium. Rede zum 100. Todestag von Friedrich Nietzsche, 2000.
 Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger, 2001.
 Die Sonne und der Tod, Dialogische Untersuchungen mit Hans-Jürgen Heinrichs, 2001.
 Tau von den Bermudas. Über einige Regime der Phantasie, 2001.
 Luftbeben. An den Wurzeln des Terrors, 2002.
 Sphären III — Schäume, Plurale Sphärologie, 2004. (Spheres III)
 Im Weltinnenraum des Kapitals, 2005.
 Was zählt, kehrt wieder. Philosophische Dialogue, with Alain Finkielkraut (from French), 2005.
 Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch, 2006. ISBN 3-518-41840-8
 Der ästhetische Imperativ, 2007.
 Derrida Ein Ägypter, 2007.
 Gottes Eifer. Vom Kampf der drei Monotheismen, Frankfurt am Main (Insel), 2007.
 Du mußt dein Leben ändern, Frankfurt am Main (Suhrkamp), 2009.
 Philosophische Temperamente Von Platon bis Foucault, München (Diederichs) 2009. ISBN 978-3-424-35016-6
 Scheintod im Denken, Von Philosophie und Wissenschaft als Ubung (Suhrkamp), 2010.
 Die nehmende Hand und die gebende Seite, (Suhrkamp), 2010.
 Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, (Suhrkamp), 2014.
 Was geschah im 20. Jahrhundert? Unterwegs zu einer Kritik der extremistischen Vernunft, (Suhrkamp), 2016.

Русские переводы:
 Критика цинического разума. Пер. Александра Перцева. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2001.- 584 с. ISBN 5-7525-0441-4 ISBN 5-7525-1128-3 (т. VII)
 Сферы. Пер. Кирилла Лощевского. — СПб.: Наука, 2005—2010. ISBN 5-02-026882-8 («Наука»)
Сферы: Микросферология. Т. I. Пузыри. / Вступ. ст. Б. В. Маркова. — СПб.: Наука, 2005. — XXXIV, 653 с. ISBN 5-02-026879-8
 Сферы: Макросферология. Т. II. Глобусы. — СПб.: Наука, 2007. — 1023 с. ISBN 978-5-02-026921-7
 Сферы: Плюральная сферология. Т. III. Пена. — СПб.: Наука, 2010. — 928 с. ISBN 978-5-02-026346-8
Слотердайк Петер, Хайнрихс Ганс-Юрген. Солнце и смерть: Диалогические исследования / Пер. с нем., примеч. и послесл. А. В. Перцева. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015 ISBN 978-5-89059-232-3
Критика цинического разума. Пер. с нем. А. В. Перцева - Изд. 3-е, испр. - СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. - 800 с. ISBN 978-5-89059-402-0

Статьи, посвящённые творчеству Слотердайка 
 И. Смирнов. Между цинизмом и кинизмом
 Н. Плотников. Сны Заратустры

Примечания

Ссылки 
 Греческая философия дерзости: кинизм

Философы XX века
Философы XXI века
Философы Германии
Члены Европейской академии наук и искусств